Артюшкевич — фамилия:

 Артюшкевич, Валентина Григорьевна (1926—2017) — советская актриса.
 Артюшкевич, Владимир Фёдорович (род. 1959) — советский спортсмен (мотобол), Заслуженный мастер спорта СССР.
 Артюшкевич, Станислав Степанович (1935—1994) — советский актёр.

См. также 
 Артюшенко
 Артюшино